Бхаскара — имя собственное индийского происхождения.

 Персоналии
  — индийский философ VIII века.
 Бхаскара I — индийский математик VII века.
 Бхаскара II — индийский математик XII века.

 Космические объекты
  — 2 искусственных спутника Земли, разработанный индийскими специалистами и запущенные советской РН «Космос-3М». в 1979, 1981 гг.

Примечания